Marshal est un mot anglais qui peut avoir plusieurs significations liées à l'armée ou au maintien de l'ordre. Le terme viendrait du vieux haut-allemand marah, « cheval », et schalh, « serviteur », qui a donné le mot français  et son dérivé maréchaussée (marshalcy en anglais). Une des traductions possibles en français est prévôt.

Aux États-Unis

Au niveau fédéral 
 Un marshal, ou US marshal, officier de l'United States Marshals Service, une agence de police fédérale du département de la Justice des États-Unis chargée de la protection des tribunaux, des juges et des témoins mais aussi de la recherche de fugitifs. 
 Air marshal, officier du Federal Air Marshal Service, agence fédérale chargée de la sécurité à bord des avions de ligne américains.
 Marshal de la Cour suprême, le chef de la police de la Cour suprême des États-Unis.

Dans les États, comtés ou villes américains 
 State Marshals, dans certains États, équivalent des US Marshals, chargé de la protection du système judiciaire de l'État. 
 À l'époque de la conquête de l'Ouest, officier de police, élu d'une petite ville. Ces titre et fonction existent encore dans certaines villes, principalement au Sud.
 Le shérif a une fonction comparable au niveau des comtés.

En Grande-Bretagne 

 Marshal : désigne le plus haut grade de l’armée de terre ou de l’air. Par défaut, le mot est traduit par Maréchal, bien que le maréchalat en France ne soit pas un grade, mais une dignité accordée à certains officiers supérieurs.
 Ancienne fonction de la ville de Londres, où deux marshals, avec chacun leur équipe, étaient chargés de chasser les prostituées, les vagabonds et les vendeurs à la sauvette.

Au Canada 

 Canadian Forces Provost Marshal ou Prévôt général des forces armées canadiennes, le chef de la police militaire canadienne

En Pologne 

 Maréchal du Sejm de la République de Pologne (Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polska) est le titre porté par le Président de la Chambre basse du Parlement de la république de Pologne (le Sejm).